Анонім (від  — безіменний) —  автор листа, повідомлення, твору, який зумисно приховує своє ім’я.
 Анонімус (також Безосібний, Безос, Безосібець, Безосібник, Анонімоус, Анон) - інтернет-мем, який з'явився на початку 2000-их, скоріше за все саме у 2003 році на імейджборді Форчан. Уособлює собою поняття існування численних користувачів мережевих спільнот одночасно, як один анархічний цифровий глобальний мозок. Також часто вживається як загальний термін для визначення членів певних інтернет субкультур, аби адресувати дії людей у середовищі де їхня справжня особа невідома.